Mircea Ioan Valentin Săndulescu (n. 16 octombrie 1933, Sibiu – d. 22 octombrie 2015) a fost un inginer geolog român, membru titular (1994) al Academiei Române.

Legături externe

 Membrii Academiei Române din 1866 până în prezent – S

Ingineri români
Geologi români
Membri titulari ai Academiei Române
Nașteri în 1933
Decese în 2015